Hermann Quincke ist der Name folgender Personen:

* Hermann Quincke (Mediziner, 1808) (1808–1891), deutscher Mediziner 
 Hermann Quincke (Mediziner, 1901) (1901–1982), deutscher Mediziner und Hochschullehrer